Baoxing bezeichnet:

 Baoxing (宝兴县), Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baoxing (Dazu) (宝兴镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dazu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Baoxing (Fangzheng) (宝兴乡), Gemeinde im Kreis Fangzheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Baoxing (Jiayin) (保兴乡), Gemeinde im Kreis Jiayin in der chinesischen Provinz Heilongjiang